Еро́шин — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Ерошин, Анатолий Емельянович (1917—1970) — советский писатель и журналист.
 Ерошин, Евгений Фёдорович (род. 1950) — российский политик, народный депутат России, член СФ.
 Ерошин, Иван Евдокимович (1894—1965) — русский поэт и журналист.
 Николай фон Ерошин (1290—1341) — брат-священник Тевтонского ордена XIV века, создавший Хронику земли Прусской на восточносредненемецком языке.
 Ерошин, Сергей Валериевич (1973—2020) — российский мотогонщик (спидвей).



См. также